Kampung Tengah (Kuantan Hilir), een plaats in Indonesië
Kampung Tengah (Mempura), een plaats in Indonesië
Kampung Tengah (Kuala Batee), een plaats in Indonesië
Kampung Tengah (Pancur Batu), een plaats in Indonesië
Kampung Tengah (Pesisir Bukit), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing